Průvodce má více významů:

 průvodce (profese) – člověk, který provádí turisty na určitém místě (zámek, město) nebo po určité oblasti
 průvodce (publikace) – publikace pro návštěvníky určité oblasti popisující tamní pamětihodnosti, přírodu a poměry
 průvodce (software) – program, prostřednictvím něhož uživatel provádí nastavení nebo instalaci programů (asistent, :en:Wizzard (software))
 průvodce (astronomie) – vedlejší hvězda hvězdného systému (dvojhvězdy, trojhvězdy atd., například průvodce Alcoru A je Alcor B)
 Průvodce (diskusní server) – jeden z nejstarších českých internetových diskusních serverů, založený roku 1998

knihy
 Stopařův průvodce po Galaxii – sci-fi humoristický román Douglase Adamse
 Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie – kniha Jana Křesadla 
 Průvodce inteligentního člověka filosofií – kniha Rogera Scrutona
 Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře – kniha Rogera Scrutona
 Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu – kniha Pavla Tigrida

ostatní
 obecně označuje každou osobu (aj.), která někoho doprovází (například v Božské komedii je Dantovým průvodcem po pekle a očistci básník Vergilius)

Externí odkazy